Редвотер има више значења:
 Редвотер (Мисисипи)
 Редвотер (Тексас)